Niemcy:
 Düsseldorf-Oberbilk – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Oberbilk – przystanek kolejowy w Düsseldorfie